Дми́трий Ива́нович Ерёмин (1904—1993) — советский писатель, сценарист, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» (1949—1951). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

Биография 
Родился а (по другим данным, 25 августа 1904 года) в с. Чирково (ныне пос. Сура Никольского района Пензенской области).
После 1917 года семья переехала в подмосковные Люберцы. Учился в Малаховской школе-интернате, вступил в комсомол, был вожатым пионерских отрядов, участвовал в работе местного отряда ЧОН. 

В 1922 году окончил среднюю школу, в 1925 году — отделение литературы и языка факультета общественных наук Московского университета, в 1929 году – аспирантуру Института литературы и языка Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).

В 1926—1937 годах — доцент Кубанского высшего педагогического института, Воронежского государственного университета и Воронежского государственного педагогического института, Московского редакционно-издательского и Городского педагогического институтов.

Член Союза писателей СССР с 1935 года. 

В 1937—1940 годах доцент и заместитель директора Литературного института имени А. М. Горького. В 1939 году вступил в ВКП(б).

В 1940 году направлен на работу в Комитет по делам кинематографии при Совнаркоме СССР. Был редактором, начальником сценарного отдела Главного управления по производству фильмов, директором Сценарной студии, членом коллегии Министерства кинематографии СССР.

В 1949—1951 годах — главный редактор журнала «Искусство кино».

В течение пяти лет был членом редколлегии журнала «Октябрь», два года — секретарём парткома Союза писателей СССР, пять лет — главным редактором журнала «Советская литература на иностранных языках».

С 1962 года — секретарь правления Московской писательской организации, член правлений Союза писателей СССР и РСФСР. Статьёй «Перевёртыши» в газете «Известия» от 13 января 1966 года положил начало преследованию Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Умер в Москве в 1993 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за роман «Гроза над Римом» (1951)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (12.10.1964; 10.10.1974)
 орден Дружбы народов (24.09.1984)
 орден «Знак Почёта» (14.04.1944)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Творчество 
Литературной деятельностью занимался с 1927 года. В 1954 году совместно с Александром Згуриди написал литературный сценарий «Повесть о лесном великане», посвящённый теме преобразования природы.

Повести и романы 
«Возвращение» (1935), «Кубанский рассвет» (Воронеж, 1935), «Гроза над Римом» (1951) о послевоенной политической борьбе в Италии, «Кремлёвский холм» (1955) о Древней Руси, «Бежит, бежит река…» (1961), «Таёжные повести», «Золотой пояс», «Перед прыжком», «Соседи», «Солнце над степью» (1948), «Скрытые тьмой» (1932), «Иной период», «Семья» (1959).

Рассказы 
«Зелёный дом» (первый рассказ, опубликован в журнале «Прожектор» в июле 1927 года), «Над рекой Камышкой», «Нетерпеливое сердце», «Наш спутник», «Христодулин ген», «Побег в луга», «Тихие люди», «Лада», «В метель», «Рапорт Алту», «Беседа в Кремле», «Фальшивомонетчики», «Поджог» и другие.

Сборники стихов 
 «День гнева» (1943)
 «Дары мира» (1968)
 «Благодарность» (1975)

Библиография 
 Ерёмин Д. Собрание сочинений в четырёх томах. — М.: Художественная литература, 1984—1986. — 100 000 экз.
 Ерёмин Д. Кремлёвский холм. — М.: Московский рабочий, 1955. — 30 000 экз.
 Ерёмин Д. Солнце над степью. — М.: Советский писатель, 1965. — 75 000 экз.
 Ерёмин Д. Тигровый круг. — М.: Советский писатель, 1969. — 30 000 экз.
 Ерёмин Д. В те двадцатые годы: Повести и рассказы. — М.: Московский рабочий, 1971. — 65 000 экз.
 Ерёмин Д. «Бежит, бежит река…» — М.: Московский рабочий, 1976. — 75 000 экз.
 Ерёмин Д. Избранные произведения в двух томах. — М.: Художественная литература, 1976. — 100 000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Поэзия Московского университета
 Сура
 Надгробие на Ваганьковском кладбище

Члены КПСС
Писатели-соцреалисты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Выпускники факультета общественных наук МГУ
Менеджеры культуры СССР
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Главные редакторы журнала «Искусство кино»